Dmitrij Petrovič Dochturov – generale russo
 Dmitrij Sergeevič Dochturov – generale russo
 Vladimir Sergejevitsch Dochturov – entomologo russo